Het tennistoernooi Australian Open werd in 1987 bij de mannen voor de 75e keer gehouden. De als vierde geplaatste Zweed Stefan Edberg won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als elfde geplaatste Australiër Pat Cash met 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Australian Open
ITF-toernooi in 1987